Antenor puede referirse a:
Antenor (escultor), escultor griego del siglo VI a. C.
Antenor (mitología), personaje mitológico de la guerra de Troya, padre de Acamante con Téano.
Antenor (nombre), nombre propio griego